Hoveyzeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hoveyzeh (kommunhuvudort), Khuzestan, 
 Hoveyzeh (shahrestan), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar